Ботин — село в Луцком районе Волынской области (Украина).
 Ботин, Ана (род. 1960) — испанский банкир.
 Ботин, Михаил Поликарпович (1909—1985) — советский военный (зенитчик), участник Гражданской войны в Испании и Великой Отечественной войны, генерал-майор артиллерии.

См. также 
 Ботино